Цоргонь лига 2010/2011 годов — 18-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словакии по футболу. Турнир стартовал в 17 июля и завершился 25 мая 2011 года. Чемпионский титул защищала «Жилина». В 6-й раз чемпионом Словакии стал «Слован».

Клубы-участники

Таблица результатов

с 1-о по 22-й тур

С 23-о по 33-й тур

Турнирная таблица

Бомбардиры 

Источник: transfermarkt.co.uk

Примечания

Ссылки 
 futbalsfz.sk
 transfermarkt.co.uk

Чемпионат Словакии по футболу
Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Спорт в Словакии в 2010 году
Спорт в Словакии в 2011 году